Ashley Fischer (New South Wales, 25 de Setembro de 1975) é um tenista profissional australiano, possui 4 títulos nível ATP, e em duplas sua especialidade chegou ao N. 19 da ATP.

Honras
 2003 ATP de Amersfoort, Holanda com Devin Bowen
 2006 ATP de Toquio, Japão com Tripp Phillips
 2007 ATP de Pequim, China com Rik de Voest
 2008 ATP de Indianápolis, EUA com Tripp Phillips

Ligações externas
Perfil na ATP

Tenistas da Austrália